Atenas (kanton), een kanton in de provincie Costa Ricaanse provincie Alajuela
Atenas (rivier), een rivier in Ecuador
Atenas (stad), de hoofdstad van het Costa Ricaanse kanton